15 Seconds è un cortometraggio del 2008 diretto da Gianluca Petrazzi. Prodotto da Raoul Bova e Chiara Giordano, il film è uno spot contro la pena di morte.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi drammatici